Raad voor het Rechtsherstel
Rechtsherstel box 3